Susanne är en svensk film från 1960.

Om filmen
Den blev väldigt omtalad när den kom, på grund av sina realistiska bilder från en trafikolycka, och inspelningen av en äkta operation.

Rollista (i urval)
Susanne Ulfsäter - Susanne
Arnold Stackelberg - Olle 
Rosalie Börjesson - Bibbi
Philip Haglund - Dahlman

DVD
Filmen gavs ut på DVD 2010.

Externa länkar
 
Raggarnas historia har skrivits

Svenska filmer 1960
Raggarfilmer
Svenska dramafilmer
Västervik på film